Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy (1971) – politico francese
 Georges Bonnefoy-Sibour (1849-1918) – politico francese
 Jacques Bonnefoy-Sibour (1821-1876) – politico francese
 Mathilde Bonnefoy (1972) – regista e montatrice francese
 Yves Bonnefoy (1923-2016) – poeta, traduttore e critico d'arte francese